Викаријат може бити:

 у најопштијем смислу, назив за службу или установу чији управитељ носи титулу викара
 Викаријат (Римско царство), један од назива за управну дијецезу Римског царства, на челу са викаром
 Епархијски викаријат, назив за посебну управну област у оквиру епархије, на челу са викарним епископом
 Апостолски викаријати, посебне црквено-управне јединице у саставу Католичке цркве